Eerste klasse 1928-29 (basketbal België)
 Eerste klasse 1928-29 (voetbal België)